Molekulska formula -{C20H22O7}- se može odnositi na:

 Hidroksimatairezinol
 Saudin
 Tinosporid